Rugova steht für:

 Rugova (Region), eine Region im Westen des Kosovo
 Rugova-Schlucht bei Peja, Kosovo

Rugova ist der Familienname folgender Personen:
 Haki Rugova (1957–2022), Bürgermeister der Stadt Istog
 Ibrahim Rugova (1944–2006), kosovarischer Schriftsteller und Politiker
 Mujë Rugova (* 1945), kosovarischer Chemiker und Hochschullehrer